316709 POSS – asteroide della fascia principale
 Alessandro Poss (1876-1957) – imprenditore e politico italiano
 Poss – quartiere di Cesate, città metropolitana di Milano
 Cotonificio Poss – industria tessile italiana